Der Syed Modi Memorial Grand Prix Badminton Championship 2009 im Badminton fand vom 15. bis 20. Dezember 2009 in Lucknow statt. Er ist nicht zu verwechseln mit den India Open 2009. Nachdem Mitte der 2000er Jahre internationale Großveranstaltungen mehrfach in Indien abgesagt wurden, fanden mit dem Grand Prix und den India Open 2009 sogar zwei hochkarätige internationale Meisterschaften in Indien statt.

Austragungsort 
 Gomti Nagar, Lucknow

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2009
BWF Grand Prix 2009
Badmintonwettbewerb in Lucknow